Михаи́л Селезнёв:
 Селезнёв, Михаил Георгиевич (род. 1960) — российский лингвист и филолог-библеист.
 Селезнёв, Михаил Григорьевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.